Janusz Lemański (ur. 1950) – polityk polski
 Janusz Lemański (ur. 1966) – biblista polski